Тринаесто фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1913/14. године.

Преглед 
Играло је укупно десет клубова, МТК је освојио првенство, што му је била трећа титула. Због избијања Првог светског рата даља првенства су прекинута. Ратно првенство је настављено у сезони 1916/17, а прво мирнодопско првенство је одржано у сезони 1919/20.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Извори

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1913/14.
Фудбал у 1913.
Фудбал у 1914.